La Résie ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 La Grande-Résie, Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Résie-Saint-Martin, Gemeinde im Département Haute-Saône
Siehe auch
 Resi